Звездча́тка ланцетови́дная, или Звездчатка лесна́я, или Звездчатка жестколистная, или Звездчатка ланцетолистная () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение с тонким ползучим корневищем. Стебли приподнимающиеся, 20—35 см (иногда до 60 см) высотой, в верхней части ветвящиеся, четырёхгранные, гладкие, в узлах жёстковолосистые.

Листья узколанцетной формы, с заострённым концом, супротивные, сросшиеся основаниями, по краю и по средней жилке с нижней стороны жёсткореснитчатые, 4—9 см длиной и не более 1,3 см шириной.

Цветки собраны в рыхлый дихазиальный полузонтик по 3—30, на короткоопушённых цветоножках до 4 см длиной. Чашелистики гладкие, острые, как правило, 7—10 мм длиной. Лепестки белого цвета, в числе пяти (иногда венчик редуцирован), разделённые на две доли линейно-продолговатой формы до половины, вдвое превышают чашечку по длине. Рылец пестика три, тычинок, как правило, десять.

Плоды — шаровидные коробочки 5—6 мм длиной, немного длиннее чашечки. Открываются тремя створками, затем каждая распадается ещё на две. Семена 2—3 мм в диаметре, почковидные, красно-коричневые, с покрытой сосочками поверхностью.

Длительновегетирующее растение с высокой скоростью роста: одно растение продвигается горизонтальными побегами на расстояния до 1 метра и более в течение сезона. Всходы появляются в мае, выживают исключительно на лишённых растительного покрова участках.

Распространение 
Родина растения — Средняя и Северная Евразия. Широко распространена в широколиственных и смешанных лесах.

Завезена в Северную Америку, в ряде штатов США натурализовалась.

Значение и применение 
Медоносное и пыльценосное растение. Концентрация сахара в нектаре 62,6%. Максимальная продуктивность нектара в широколиственном лесу 0,4 кг/га при 25 растениях на 1 м². Продуктивность пыльцы пыльником 0,1 мг, надземным побегом 16,1 мг.

Листья и стебли содержат 80 мг % аскорбиновой кислоты.
Охотно поедается скотом. У лошадей отмечаются отравления, вызывающие оглумообразное состояние. Об отравлении других видов скота сведений не имеется.

В народной медицине отвар принимали для лечения чесотки, кашля, рези в животе.

Таксономия 
Действительное описание (диагноз) Stellaria holostea было опубликовано в книге Species plantarum (1753) Карла Линнея: Stellaria foliis lanceolatis serrulatis, petalis bifidis — «звездчатка с мелкозубчатыми ланцетными листьями, с двураздельными лепестками». Описан вид «из лесов Европы».

Синонимы 
 
 
 
 
 , nom. illeg.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

ланцетовидная
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения